Der UNCAF Nations Cup 2003 fand vom 9. Februar bis zum 23. Februar 2003 in Panama statt. Alle Partien wurden im Estadio Rommel Fernández in Panama-Stadt ausgetragen, lediglich die beiden Begegnungen vom 15. Februar fanden im Estadio La Pedregalea in Colón statt.

Modus 
Die sechs startberechtigten Nationen spielten in einer Sechsergruppe mit Hin- und Rückspielen den Sieger des Turniers aus. Die ersten Drei qualifizierten sich für den Gold Cup, der Vierte musste in die Playoff-Runde.

|}

Weblinks
Alle Ergebnisse bei Rsssf.com

2003
Fußballveranstaltung 2003
Sportveranstaltung in Panama
Fußball (Panama)